Zungaro är ett släkte av fiskar. Zungaro ingår i familjen Pimelodidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Malartade fiskar
Zungaro